Сан Худас има више значења:

 Сан Худас (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Худас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Худас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Худас, Сан Хасинто (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Худас (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Худас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Худас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Худас (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Худас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Худас (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Худас (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Худас (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Худас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Худас (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Худас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Худас (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Худас (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Худас (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Худас (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Худас (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Худас (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Худас (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Худас (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Худас (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику